Килма́рнок (, ) — город в Шотландии, административный центр округа Ист-Эршир.

История 

Название происходит от слова  и имени святого Марнока, которое также увековечено в именах города Портмарнок (Ирландия) и острова Инчмарнок (Шотландия). Оно может также происходить от трёх гэльских элементов:  — мой,  — имя святого плюс уменьшительное , дающих вместе «Церковь моего маленького Эрнана». Некоторые полагают, что святой заложил здесь церковь в VII веке.

Ядро раннего города, по-видимому, сформировалось вокруг нынешней Лэй Кирк (нижней церкви), хотя старейшие части здания датируются не раньше, чем XVII веком, в дальнейшем расширяясь на север и северо-запад. В 1668 году город был сильно разрушен случайным пожаром. Около 120 семей потеряли большую часть своих владений и вынуждены были жить в нужде в полях вокруг города.

Города-побратимы 
  Жуэ-ле-Тур (Франция, с 1989)
  Сухум (Абхазия)

Достопримечательности 
 
 Рок-группа Biffy Clyro
 ФК Килмарнок

Ссылки 
 Вебкамеры в Килмарноке
 Фотографии города на Flickr.com 

Города Шотландии
Ист-Эршир